Relation ( ‚das Zurücktragen‘) steht für:
 Relation allgemein: eine Beziehung zwischen Objekten
 Relation (Mathematik), eine Menge von geordneten Paaren
 Relation (Datenbank), eine Tabelle zur Speicherung von Werten
 Relationstechnik, eine juristische Arbeitsmethode zur Erfassung und Beurteilung komplexer Streitstoffe
 Verkehrsverbindung, die Gesamtheit aller Verkehrsströme zwischen zwei Orten, besonders die Eisenbahnstrecke
 Mitteilung, Bericht (veraltet), im Gegensatz zum heute gebräuchlichen Referat (Vortrag) korrekt von lateinisch referre abgeleitet
 die weltweit erste Zeitung („Relation aller fürnemmen und gedenckwürdigen Historien“, Straßburg 1605), siehe Johann Carolus

Siehe auch:

 Relational View, Relationale Algebra, Relationale Entwurfstheorie, Relationsnorm, Relationenschema
 Korrelation